Il singolare del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alessio Di Mauro che ha battuto in finale David Sánchez che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 3-2.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 David Sánchez (finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Albert Montañés (secondo turno)

 Werner Eschauer (primo turno)
 Galo Blanco (quarti di finale)
 Federico Browne (secondo turno)
 Óscar Hernández (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2003